Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Miczyński (strona ujednoznaczniająca)
 Sebastian Miczyński – polski politolog